Horst kan henvise til:

Geologi 
 Horst (geologi) – opragende parti af jordskorpen begrænset af forkastninger
 Salthorst

Steder

Tyskland 
 Horst, Gelsenkirchen, en del af byen Gelsenkirchen, Tyskland
 Horst, Mecklenburg-Vorpommern, en landsby i Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland
 Horst, Holsten, by og kommune i Amt Horst-Herzhorn i Kreis Steinburg
 Horst, Lauenburg, kommune i Amt Lauenburgische Seen i Kreis Herzogtum Lauenburg
 Horst, Seevetal, del af Seevetal kommune i Niedersachsen, Tyskland

Holland 
 Horst aan de Maas, kommune, beliggende i den sydlige provins Limburg, Holland
 Horst, Gelderland, en landsby in the municipality of Ermelo, Holland
 Horst, Limburg, en landsby i det sydøstlige af Holland
 Horst, Noord-Brabant, en landsby i provinsen Noord-Brabant, Holland

Personer 
 Horst (adelsslægter), fx Ulrich von der Horst (tysk); Arend Jan van der Horst (nederlandsk); Julius von Horst (østrigsk)
 Horst (efternavn), fx Ulrich Horst
 Horst (fornavn), fx Horst Wessel, Horst Seehofer